Entourage kan syfta på ett mer fast eller flexibelt följe av människor, beundrare, medarbetare till en känd, populär eller mäktig person, men kan också specifikt syfta på:

 Microsoft Entourage – programvara från Microsoft som innehöll bland annat e-postklient, kalender och adressbok
 Entourage (TV-serie) – en TV-serie från det amerikanska bolaget Home Box Office

Se även
Groupie
Hov (uppvaktning)